Tinca ist

 eine Gattung der Karpfenfische (Cyprinidae) mit einer einzigen Art, der Schleie
 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Tinca (Bihor)